Sampaiensi – abitanti di General Sampaio
Sampaiensi – abitanti di Sampaio